Гаре могу бити:

 Гаре (Гаџин Хан), насеље у општини Гаџин Хан, Нишавски округ, Република Србија
 Гаре (Прешево), насеље у општини Прешево, Република Србија
 Гаре (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ